Фрикенхаузен може бити:

 Фрикенхаузен (Виртемберг), општина у округу Еслинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Фрикенхаузен ам Мајн, општина у округу Вирцбург, у њемачкој покрајини Баварска.